Il singolare femminile del Canada Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Ana Ivanović era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Zi Yan.

Justine Henin ha battuto in finale 7–6 (7–3), 7–5 Jelena Janković.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Justine Henin (campionessa)
  Jelena Janković (finale)
  Svetlana Kuznecova (quarti)
  Ana Ivanović  (secondo turno)
  Anna Čakvetadze (secondo turno, ritirata per influenza virale)
  Nadia Petrova (quarti)
  Marion Bartoli (quarti, ritirata per influenza virale)
  Elena Dement'eva (secondo turno)

  Dinara Safina (terzo turno)
  Patty Schnyder (terzo turno)
  Shahar Peer (terzo turno)
  Tatiana Golovin (semifinali)
  Sybille Bammer (terzo turno)
  Katarina Srebotnik (secondo turno, ritirata per influenza virale)
  Al'ona Bondarenko (primo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2007